Weidenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Binyamin Weidenfeld, Geburtsname von Benjamin Peled (1928–2002), israelischer Militär
 Franz Weidenfeld (1829–1900), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Gabriele Kokott-Weidenfeld (* 1948), deutsche Juristin und Politikerin (CDU)
 George Weidenfeld (1919–2016), britischer Journalist, Verleger und Diplomat
 Karl Philippi Freiherr von Weidenfeld (1741–1811), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Ursula Weidenfeld (* 1962), deutsche Wirtschaftsjournalistin
 Werner Weidenfeld (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler 

Weidenfeld ist der Name folgender Orte:
 Weidenfeld, Stadtteil von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Weidenfeld, früherer deutscher Name von Vrbice u Vacova, Gemeinde in Tschechien